Larry Lee Grismer, herpétologiste américain ;
 Jesse Leland Grismer, herpétologiste américain ;
 Chris Grismer, réalisateur américain.